Aleš Dryml (ur. 1953) – czechosłowacki żużlowiec
 Aleš Dryml (ur. 1979) – czeski żużlowiec